Lista 366 największych według ludności obszarów metropolitalnych w USA, według spisu ludności z 2000 roku i definicji obszarów z roku 2003.

Uwagi 
Amerykańskie Biuro Zarządzania i Budżetu (ang. Office of Management and Budget, OMB) sporządziło formalną definicję obszarów metropolitalnych (Metropolitan Statistical Areas - MSA), które są wyznaczone według granic hrabstw (z wyjątkiem regionu Nowej Anglii, gdzie miasta i miasteczka są ważniejszymi jednostkami niż hrabstwa). Jeżeli dane MSA jest wystarczająco duże, by podzielić je na mniejsze obszary metropolitalne, nazywane jest Consolidated Metropolitan Statistical Area (CMSA), zaś składające się na nie jednostki administracyjne - Primary Metropolitan Statistical Area (PMSA).

Zobacz też 
 Megalopolis

Linki zewnętrzne 
 Zestawienie obszarów metropolitalnych według liczebności populacji i jej zmian w latach 1990-2000

Podział administracyjny Stanów Zjednoczonych